Das McDonald’s Burnie International 2011 war die neunte Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Burnie. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 31. Januar bis 5. Februar 2011 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Italiener Flavio Cipolla, der im Finale von einer Verletzung seines australischen Gegners Chris Guccione profitierte. Wildcard-Besitzer Guccione konnte nicht zum Finale antreten, wodurch Cipolla kampflos zum Sieger erklärt wurde. Es war Cipollas fünfter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und sein erster der Saison.

Im Doppel gewannen die Kanadier Philip Bester und Peter Polansky das Finale gegen die ungesetzten Australier Marinko Matosevic und Jose Statham in einem umkämpften Match-Tie-Break. Bester und Polansky kamen erst als Ersatz nach der verletzungsbedingten Absage eines anderen Doppels in das Hauptfeld des Doppelwettbewerbs. Es war für die beiden jeweils der zweite Karriereerfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie und der erste der Saison. Auch ihren vorigen Titel erlangten sie gemeinsam.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 198 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Burnie City